Albysjön är ett namn på flera olika sjöar.
Albysjön, Botkyrka-Huddinge i Botkyrka och Huddinge kommuner,  (1,13 km²)
Albysjön, Tyresö i Tyresö kommun,  (72,9 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn